Ива́н Ильи́ч Артамо́нов (а — ) — участник Великой Отечественной войны, командир 436-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 399-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, майор, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился  в деревне Степанов-наволок ныне в составе деревни Коткозеро Олонецкого района Карелии в семье крестьянина. Карел. После окончания начальной школы работал на лесозаводе. Учился в школе фабрично-заводского ученичества.

Призван в Красную Армию в 1936 году. Участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году. Окончил курсы младших лейтенантов. В 1941 году принят в члены ВКП(б).

Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Сражался на Сталинградском, Брянском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах.

Под командованием майора Ивана Артамонова 436-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион (399-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт) отличился в боях 3 сентября 1944 года во время прорыва обороны противника и форсирования реки Нарев, а затем и удержания на западном берегу реки Нарев.

На пути к реке Нарев артгруппа танкового десанта, руководимая Артамоновым, действуя в тяжелых условиях, при наличии противника на флангах и в тылу, отбила ряд крупных контратак пехоты и танков противника. В районе деревень Гуры, Шляхецки и Пшедевит уничтожено дивизионом три танка, девять пулеметов, батарея 75-мм пушек, тридцать семь подвод, три мотоциклиста и до двух рот пехоты.

Пройдя с боем за сутки более двадцати километров, первым к утру 4 сентября 1944 года вышел на берег реки Нарев, когда противник переправлял свою технику и обозы на западный берег. С хода развернув дивизион, Иван Артамонов начал расстреливать переправившегося противника, в результате чего, не успев переправить остатки своих войск, противник взорвал переправу, а оставшаяся группа на восточном берегу была уничтожена дивизионом совместно с пехотой авангарда.

В результате осуществленного удара дивизион уничтожил на берегу реки шесть пулемётов, бронетранспортёр, три автомашины и более десяти повозок противника. Ведя беспрерывный огонь прямой наводкой, уничтожил и подавил огневые средства на западном берегу реки Нарев, чем обеспечил переправу пехоты почти без потерь. Вместе с авангардной группой пехоты Артамонов обеспечил переправу дивизиона на западный берег, отбил четыре контратаки пехоты противника численностью до двух батальонов, поддержанных танками, уничтожив при этом три танка, самоходное орудие, восемь пулемётов и до трёх взводов пехоты противника.

Рассеяв остатки контратакующей группы противника, продвинулся вперёд на шесть километров и удержал вместе с авангардом пехоты захваченный плацдарм до подхода основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, майору Ивану Ильичу Артамонову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4728).

После войны продолжал службу в рядах Советской Армии, в августе 1945 года назначен на должность заместителя командира артиллерийского полка на 2-й Дальневосточный фронт. В 1948 году окончил Высшую артиллерийскую школу. С 1955 года подполковник И. И. Артамонов — в отставке. Жил в Петрозаводске. Скончался 16 мая 1985 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 4728) (18.11.1944)
 Орден Ленина (18.11.1944)
 Орден Красного Знамени (09.07.1944)
 Орден Красного Знамени (05.11.1954)
 Орден Александра Невского (26.02.1944)
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 Орден Отечественной войны II степени (15.09.1943)
 Орден Красной Звезды (19.11.1951)
 Медаль За отвагу (07.09.1942)
 Медаль За боевые заслуги (29.08.1939)
 Медаль За боевые заслуги (05.11.1946)
 Медаль За оборону Сталинграда (22.12.1942)
 Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (09.05.1945)
 Медаль За взятие Кенигсберга (09.06.1945)
 Медаль За победу над Японией (30.09.1945)

Семья 
Супруга — Мария Алексеевна Артамонова.

Память 
 Похоронен на Сулажгорском кладбище Петрозаводска.
 Имя Героя присвоено средней школе посёлка Тукса Олонецкого района Карелии.
 Портрет И. И. Артамонова, как и всех 28-и Героев Советского Союза, — сынов и дочерей Карелии, установлен Галерее Героев Советского Союза, открытой в 1977 году в столице Карелии городе Петрозаводске в районе улиц Антикайнена и Красной.

Примечания

Литература 
 
 Герои Светского Союза и полные кавалеры ордена Славы : комплект открыток, Ч. 1 / Музей Карельского фронта. — Беломорск : Музей Карельского фронта, [2020]. — 15 отд. л. в обл. : ил. ; 15х10 см

Ссылки 
  
 Могила Героя Советского Союза И. И. Артамонова

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Родившиеся в Олонецком районе
Похороненные на Сулажгорском кладбище